XXX Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1997 - Hiszpania. Odbyły się w dniach 25 czerwca – 6 lipca 1997 roku.

Turniej zasadniczy 
16 zespoły zostały rozlosowane do czterech grup (po cztery zespoły w każdej), w których rozegrają mecze każdy z każdym. trzy najlepsze zespoły z każdej z grup awansują dalej.

Faza wstępna

Grupa A

Wyniki 
25 czerwca 1997

26 czerwca 1997

27 czerwca 1997

Tabela

Grupa B

Wyniki 
25 czerwca 1997

26 czerwca 1997

27 czerwca 1997

Tabela

Grupa C

Wyniki 
25 czerwca 1997

  Jugosławia: Ž. Rebrača 19, P. Danilović 18 (2), D. Bodiroga 16,D. Tomašević 9, N. Lončar Arsenijević 8, M. Topić 7 (1), M. Berić 6 (1), A. Đorđević 6 (1), N. Bulatović 5, S. Obradović 4, Z. Savić 4, M. Radošević 2             
  Polska: Dominik Tomczyk 13 (2), Adam Wójcik 13 (1), Mariusz Bacik 11, Maciej Zieliński 9, Krzysztof Dryja 8, Andrzej Pluta 7 (1), Robert Kościuk 5, Jarosław Darnikowski 3 (1), Piotr Szybilski 3, Rafał Bigus 2, Tomasz Jankowski 2      
26 czerwca 1997

  Polska: A.Wójcik 21, D.Tomczyk 12 (2), M.Zieliński 12, P.Szybilski 11, A.Pluta 10 (3), M.Bacik 8, K.Dryja 6, J.Darnikowski 3 (1), R.Kościuk 2, T.Jankowski 1                             
  Łotwa: R. Štelmahers 18 (2), A.Bagatskis 13 (1), R.Miglinieks 11 (2), R.Jansons 9, E.Sneps 8, A.Bondarenko 7, I.Melniks 4, J.Azacis 3, U.Helmanis 3, K.Muiznieks 3 (1), I.Liepa 0                

27 czerwca 1997

  Włochy: C.Myers 19 (3), G. Fučka 18, D.Bonora 8 (2), C.Coldebella 6, A.Frosini 6, F.Carera 5, G.Galanda 5, R.Pittis 4, D.Gay 3, A.Abbio 2, D.Marconato 2, P.Moretti 2                                                     
  Polska: M.Zieliński 13 (1), A.Wójcik 12 (2), P.Szybilski 11, D.Tomczyk 9 (1), A.Pluta 8, M.Bacik 4, J.Darnikowski 2, K.Dryja 2, T.Jankowski 2, R.Kościuk 2

Tabela

Grupa D

Wyniki 
25 czerwca 1997

26 czerwca 1997

27 czerwca 1997

Tabela

Druga faza grupowa

Grupa E

Wyniki 
29 czerwca 1997

30 czerwca 1997

1 lipca 1997

Tabela

Grupa F

Wyniki 
29 czerwca 1997

  Polska: M.Zieliński 16, M.Bacik 12, P.Szybilski 12, D.Tomczyk 10 (2), A.Pluta 8, A.Wójcik 8, T.Jankowski 7, K.Dryja 4, R.Kościuk 0, K.Mila 0                              
  Chorwacja: S.Rimac 20 (4), S. Kelečević 15 (1), N. Prkačin 13, D. Marcelić 12 (2), D. Mulaomerović 11, E. Kovačić 3, V. Alanović 2, D. Pejčinović 0, J. Sesar 0                  
30 czerwca 1997

  Hiszpania: F.Angulo Espinosa 21 (1), A.Reyes 21, F.Martínez 15 (2), R.Dueñas 12, J. Paraíso González 8, I. Rodríguez Marín 7 (1), R.Esteller Juyol 6 (1), J.Orenga 6, M.Smith Gibbs 6, Jofresa T.Prats 2, A.Herreros 0  
  Polska: A.Wójcik 10, M.Zieliński 10, M.Bacik 7, R.Bigus 7, J.Darnikowski 6, K.Dryja 6, R.Kościuk 6, A.Pluta 3, T.Jankowski 3, D.Tomczyk 2, K.Mila 1, P.Szybilski 0                     

1 lipca 1997

  Polska: D.Tomczyk 20 (4), A.Wójcik 19, M.Zieliński 13 (1), T.Jankowski 11, R.Kościuk 11 (1), P.Szybilski 7, K.Dryja 5, M.Bacik 0, J.Darnikowski 0, A.Pluta 0                      
  Niemcy: H.Rödl 15 (1), A.Okulaja 14, D.Wucherer 14 (1), V.Bogojevic 12, P.Femerling 12, H.Harnisch 5, S.Hupmann 4, J.Malbeck 0, T.Nees 0

Tabela

Faza pucharowa

Mecze o miejsce 13-16 
29 czerwca 1997

Mecze o miejsce 9-12 
4 lipca 1997

Ćwierćfinały 
4 lipca 1997

  Grecja: E.Koronios 18 (3), E.Rentzias 16, D.Papanikolaou 13 (1), N.Ekonomou 11, F.Alvertis 6 (2), G.Sigalas 5, T.Christodoulou 3 (1), I.Giannoulis 0, C.Patavoukas 0                           
  Polska: D.Tomczyk 16 (2), M.Zieliński 10 (1), P.Szybilski 8, A.Wójcik 8 (1), T.Jankowski 6, M.Bacik 5, A.Pluta 5 (1), R.Kościuk 4, K.Dryja 0

Mecze o miejsce 5-8 
5 lipca 1997

  Polska: M.Zieliński 15, T.Jankowski 11, P.Szybilski 10, M.Bacik 8 (1), D.Tomczyk 8, A.Wójcik 3, J.Darnikowski 0, K.Dryja 0, R.Kościuk 0, A.Pluta 0                              
  Litwa: G.Einikis 21, A. Karnišovas 21 (5), S. Štombergas 11, V. Praškevičius 8, D.Adomaitis 7, E.Zukauskas 4, D.Lukminas 2, K. Šeštokas 2, D.Maskoliunas 0

Półfinały 
5 lipca 1997

Mecze o miejsca

Mecz o 15 miejsce 
30 czerwca 1997

Mecz o 13 miejsce 
30 czerwca 1997

Mecz o 11 miejsce 
5 lipca 1997

Mecz o 9 miejsce 
5 lipca 1997

Mecz o 7 miejsce 
6 lipca 1997 

  Polska: M.Zieliński 17 (1), R.Kościuk 16, M.Bacik 14, T.Jankowski 13 (1), P.Szybilski 11, D.Tomczyk 9, A.Wójcik 7, A.Pluta 2, K.Mila 0                                             
  Turcja: I.Kutluay 29 (6), U. Sarıca 15 (2), M.Türkcan 12, H. Beşok 10, M. Evliyaoğlu 7, T.Oyguç 6, O.Ene 4, M.Konuk 4, V.Aydin 0, H.Erdenay 0

Mecz o 5 miejsce 
6 lipca 1997

Mecz o 3 miejsce 
6 lipca 1997

Finał 
6 lipca 1997

ZWYCIĘZCA ME 1997

Jugosławia SIÓDMY TYTUŁ

Końcowa klasyfikacja XXX Mistrzostw Europy 1997

Statystyki

Punkty

Skuteczność z gry

Skuteczność za 3

Skuteczność z rzutów osobistych

Zbiórki

Asysty

Przechwyty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn
 Koszykówka

1997 w koszykówce
1997
1997 w Hiszpanii
Koszykówka w Hiszpanii